Alyssopsis är ett släkte av korsblommiga växter. Alyssopsis ingår i familjen korsblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korsblommiga växter
Alyssopsis